Are, oppervlaktemaat
 Are (gemeente), voormalige gemeente in Estland
 Are (Saaremaa), gehucht in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Are (Tori), plaats in de Estlandse gemeente Tori
 Burg Are, kasteelruïne in Altenahr (Duitsland)
 Are (geslacht), een geslacht van beervlinders van de familie spinneruilen (Erebidae)
 Van Are (soms met toevoeging Hochstaden), Duits adellijk geslacht, o.a.:
 Gerard van Are, Duits-Nederlands geestelijke
 Dirk van Are, bisschop van Utrecht
 Lotharius van Are Hochstaden, prinsbisschop van Luik
 Koenraad van Are Hochstaden, aartsbisschop van Keulen

Zie ook 
 Aare, zijrivier van de Rijn
 Åre (doorverwijspagina)